Il chilobyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del byte. Il termine deriva dalla unione del prefisso SI chilo con byte, il prefisso chilo trae origine dalla parola greca χίλιοι ("khilioi") che significa 1000.

Il simbolo del chilobyte secondo le convenzioni del Sistema internazionale di unità di misura è kB. Sono diffuse anche altre abbreviazioni, come KB, kb, Kbyte, kbyte, K e k.

Quanto vale un chilobyte? 
A causa delle imprecisioni nell'uso dei prefissi SI come chilo, mega, ecc. e a seconda del contesto in cui viene utilizzato, il chilobyte può rappresentare due diversi valori:

Definizione non standard o binaria

 1 chilobyte = 210 byte =  byte.

Questa definizione è sempre usata per esprimere la capacità di memoria e altre quantità basate sulla potenza di 2. Anche la maggior parte dei software (compresi i sistemi operativi) utilizzano questa definizione per indicare valori come la dimensione di un file o lo spazio disponibile su hard disk. Questa definizione però è stata espressamente vietata dal SI e anche la maggior parte delle altre organizzazioni di standardizzazione suggerisce che per indicare 1 024 byte si usi il kibibyte. Anche se il termine kibibyte viene usato ancora abbastanza raramente sta cominciando a essere utilizzato nei software che necessitano di elevata precisione come ad esempio GParted, BitTorrent o il kernel Linux.

Definizione standard

 1 chilobyte = 103 byte = 1 000 byte.

Questa definizione è in accordo con i prefissi del SI e andrebbe usata indipendentemente dal contesto in cui ci si trova. Istituti internazionali di standardizzazione quali la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e l'ISO oltre a consigliarne l'utilizzo puntualizzano che l'unico modo per abbreviare la parola chilobyte dovrebbe essere quello di usare il simbolo kB. La definizione 1 chilobyte = 1 000 byte è comunemente usata in tutti quei contesti in cui le quantità da misurare non sono basate su potenze di 2 (ad esempio la velocità di clock o di trasferimento dati); in molti altri contesti però la definizione 1 chilobyte = 1 024 byte continua a essere usata e a provocare errori di interpretazione (spesso anche voluti). Infatti, anche se nell'uso comune fa molta fatica ad affermarsi, il modo più corretto per indicare 1 024 byte dovrebbe essere il kibibyte (KiB) e valori affini come gibibyte (GiB) per  di byte e via dicendo. Questo introdurrebbe maggiore chiarezza, ad esempio, quando si misura una quantità di memoria che contiene meno di X byte, ma grazie a varie approssimazioni viene pubblicizzata come se avesse capacità X byte, ed è forse uno dei motivi per cui non viene usato dalla catena di costruzione e distribuzione dei computer.

Note

Voci correlate 
 Kibibyte
 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 
 

Unità di informazione